Herhaling (muziek), muzikale toepassingen van herhalingen
 Herhaling (stijlfiguur)
 Herhaling (tv), een programma of programmafragment dat opnieuw wordt uitgezonden
 Herhaling (visueel), een patroon wordt repeterend weergegeven
 Herhaling van zetten, een schaakterm
 Recidive, een herhalen van of hervallen in strafbare gedragingen

Zie ook
 Dhikr, een religieus ritueel binnen de islam en het soefisme waarbij een woord of korte zin langdurig wordt herhaald